Дубасов — русская фамилия. Известные носители:

 Дубасов, Александр Ильич (1805—1887) — русский военачальник, генерал-майор, Георгиевский кавалер (1848).
 Дубасов, Андрей Петрович (род. 1984) — русский биатлонист.
 
 Дубасов, Николай Александрович (1869—1935) — русский пианист и музыкальный педагог.
 Дубасов, Николай Васильевич (1850—1915) — русский военачальник, военный губернатор Уральской области и наказной атаман Уральского казачьего войска (1911—1913), генерал от кавалерии (1914).
 Дубасов, Прохор Иванович (1743—1823) — денщик А. В. Суворова.
 Дубасов, Фёдор Васильевич (1845—1912) — русский военно-морской деятель, адмирал, член Государственного совета.